Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 12 по 18 января 2014 года в Измире (Турция). Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — две из Европы, по одной из Азии, Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Бельгии пришла из второго дивизиона, сборная ЮАР участвовала в чемпионате первый раз после 2008 года, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года.

Главные судьи
  Стиан Хальм
  Андреас Харнебринг
  Андрей Кудряшов
  Томаш Радзик

Линейные судьи
  Эрхан Булут
  Чемал Эршин Кайя
  Оскар Йонстон
  Артём Корипанов
  Иван Неделькович
  Брайан Оливер
  Яков Палей

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Нил Брюнинкс
 Защитник:  Франк Невен
 Нападающий:  Аарон Хендерсон

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мартин Талев
  Пол Корнелис
  Мигель Колас
  Аарон Хендерсон
  Берк Акин
  Ксандер Бота

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
М
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции